Мария Долорес Бедойя де Молина (; 20 сентября 1783, Гватемала, Новая Испания — 9 июля 1853, Гватемала) — гватемальский  общественно-политический деятель, активистка движения за независимость Гватемалы от Испании.

Известная своей ролью в движении за независимость Центральной Америки от Испанской империи. Признана национальной героиней Гватемалы.

Биография
В 1804 г. вышла замуж за врача Педро Молину, позже ставшего политиком и лидером движения независимость. Пара переехала в Гранаду, Никарагуа , где Педро Молина служил военным врачом до 1811 года; в 1814 г. Семья вернулась в Гватемалу.

Здесь она начала активно поддерживать борьбу своего мужа за независимость. Выступала в печати, организовывала общественные шествия.

В 1823 года, после падения Первой Мексиканской империи Агустина де Итурбиде, её муж входил в состав первого исполнительного триумвирата новой независимой Федеративной Республики Центральной Америки, и был первым президентом триумвирата.

Пара провела последние годы в политическом изгнании в Антигуа. 

Умерла после продолжительной болезни.

Её сын дипломат Фелипе Франсиско Молина и Бедойя.

Память
 В стране проводятся ежегодные празднования в память о её вкладе в историю Гватемалы.
 В честь М. Бедойя воздвигнута статуя
 О её жизни снят биографический фильм 
 Учреждён орден за заслуги, носящий её имя– «Орден Долорес Бедойя де Молина», которым награждают женщин за заслуги в прогрессе и развитии Гватемалы.

Ссылки 
Dolores Bedoya de Molina
 El vestido de Dolores Bedoya, la única mujer que participó en la Independencia

Женщины-политики Гватемалы
Национальные герои Гватемалы